Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Belgische club KAA Gent hebben getraind vanaf 1900 tot op heden.

Gent, Lijst van trainers van AA
Trainers
Trainers
Trainers